Бутылки — множественное число от слова «бутылка».

 Бутылки — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Бутылки — картина английского художника-прерафаэлита Данте Габриэля Россетти.
Бутылки — до 1961 г. название посёлка Добрый в Орловском районе Орловской области.